Iso Viitasaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Iso Viitasaari (öar), Norra Karelen, Joensuu, 
 Iso Viitasaari (ö), Södra Savolax, S:t Michel, 

Robotskapade Finlandförgreningar